George Mitchell (1919–2013)  annak a technológiának a kidolgozója, amellyel a nagy mélységben, a mor­zsa­lé­kos palakőzetben rejtőző gáz gazdaságosan ki­ter­mel­he­tő
 George Mitchell (1901–1988) olimpiai bronzérmes amerikai vízilabdázó
 George Mitchell (1922) skót labdarúgó-játékvezető